St.-Johannis-Friedhof oder Johannis-Friedhof steht für

 Neuer St. Johannis-Friedhof (Berlin), Friedhof in Berlin-Plötzensee
 St.-Johannis-Friedhof (Hannover-Südstadt), 1669 angelegter ehemaliger katholischer Friedhof vor dem Aegidientor
 St. Johannis Friedhof (Hannover-Bemerode)
 Johannis-Friedhof (Jena)
 St. Johannis Friedhof (Nürnberg)